Lights Out — шестой студийный альбом британской рок-группы UFO, выпущенный в 1977 году.

Об альбоме 
Lights Out считается лучшим студийным альбомом UFO 1970-х годов.

Клавишника  заменил бывший участник Savoy Brown Пол Рэймонд, игравший также на ритм-гитаре. Он стал соавтором нескольких песен, но в силу контрактных обязательств, его имя не было указано в оригинальном издании альбома.

Также группа сменила продюсера. Вместо , который работал над тремя предыдущими дисками группы, был приглашен , который ранее сотрудничал с такими группами, как The Who, Bad Company, Led Zeppelin.
Дизайн обложки, как и у предыдущих альбомов коллектива, был выполнен студией Hipgnosis.

Ремастированная версия альбома была издана в 2008 году. В неё было включено 4 бонус-трека: концертные версии песен, записанные во время выступления в зале The Roundhouse.

Список композиций

Участники записи 
UFO
 Фил Могг — вокал
 Михаэль Шенкер — соло-гитара
 Пол Рэймонд — клавишные, ритм-гитара
 Пит Уэй — бас-гитара
 Энди Паркер — ударные

Технический персонал
  — продюсер
 Алан Макмиллан — оркестровка

Позиция в чартах 
Альбом

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы UFO
Альбомы, оформленные студией Hipgnosis
Альбомы Chrysalis Records